Nó fateixa ou volta redonda é um nó bastante útil para amarrar uma corda à uma argola, com a garantia de não soltar que pode ser usado para esticar toldos e barracas.

Ver também
 Lista de nós

Ligações externas
Passo a passo no site do GEAT - Grupo Escoteiro Almirante Tamandaré.

Fateira